Улица Фру́нзе — улица в городе Владикавказ, Северная Осетия, Россия. Находится в Иристонском муниципальном округе между улицами Бутырина и Куйбышева. Начинается от улицы Куйбышева. 

Улицу Фрунзе пересекает улица Максима Горького. На улице Фрунзе заканчивается Нагорная улица.

История 
Улица названа в честь советского партийного и государственного деятеля Михаила Фрунзе.

Улица образовалась в середине XIX века. Впервые отмечена в списке улиц города Владикавказа от 1891 года под наименованием Большая Георгиевская улица. В 1911 году упоминается под названием Большая Георгиевская улица на Плане областного г. Владикавказа Терской области. Упоминается под этим же названием в Перечне улиц, площадей и переулков от 1911 года.

В 1902 году упоминается на фрагменте «Генерального плана части города Владикавказа с показанием на нём участка под зданием № 47. 1902 г.» под наименованием 2-я Большая Георгиевская улица.

25 октября 1922 года постановлением Исполкома Владикавказского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов была переименована в улицу Орахелашвили в честь одного из руководителей борьбы за советскую власть на Кавказе Ивана Орехалашвили. Упоминается под этим же названием в Перечне улиц, площадей и переулков от 1925 года.

В 1937 году упоминается на «Плане г. Орджоникидзе 1937 г.» как улица Фрунзе.

Объекты 
 Памятники культурного наследия России
 д. 17 — памятник архитектуры (№ 1530399000)
 д. 21 — памятник архитектуры (№ 1530400000)

Примечания

Источники 
 Владикавказ. Карта города, 2011.
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник. — Владикавказ: Респект, 2010. — С. 362—364. — С. 512 — ISBN 978-5-905066-01-6
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 90, 92, ISBN 5-93000-005-0

Ф
Улицы Фрунзе